Lolek může být:

fiktivní filmová a televizní postava chlapce z polské animované série Bolek a Lolek

příjmení osob
Ctirad Lolek, český manažer a politik
Stanislav Lolek, český malíř, grafik a ilustrátor